Рождественская гонка 2019 (официальное название World Team Challenge 2019) — ежегодные коммерческие соревнования по биатлону, которые состоялись в субботу 28 декабря 2019 года на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене, Германия. Соревнования стали прощальными для немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер.

Формат 
Турнир состоит из двух гонок: вначале масс-старт, а сразу же после него гонка преследования. Награждение происходит только по результатам гонки преследования. Каждая команда состоит из мужчины и женщины. Спортсмены приглашаются на усмотрение организаторов по одной команде от страны (у Германии две команды, поскольку она принимает соревнования).

Расписание

Участники 
23 декабря 2019 года на официальном сайте World Team Challenge был обнародован окончательный список участников:

Результаты гонок

Масс-старт 

Условные обозначения:
 «М» — итоговое место;
 «№» — стартовый номер;
 «П» — количество промахов.

Гонка преследования 

Условные обозначения:
 «МС» — Итоговое место в Масс-старте;
 «+» — Отставание в секундах по итогам Масс-старта;
 «(№)» — Номер, присвоенный перед Масс-стартом.

См. также 
 World Team Challenge
 Кубок мира по биатлону 2019/2020

Примечания

Ссылки 
Biathlon auf Schalke — VELTINS-Arena — JOKA BIATHLON-WTC — Официальный сайт соревнований

Зимние виды спорта в сезоне 2019/2020
2019
2020
Кубки мира по биатлону
Кубок мира по биатлону 2019/2020